|-
| (23101) 1999 XP164||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23102 Даянлі (Dayanli)||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23103) 1999 XK169||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23104) 1999 XK182||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23105) 1999 XN184||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23106) 1999 XM191||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23107) 1999 XA242||||13 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (23108) 1999 YP9||||31 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 23109 Masayanagisawa||||30 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 23110 Ерікберн (Ericberne)||2000 AE||2 січня 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| 23111 Фрітцперлс (Fritzperls)||2000 AG||2 січня 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (23112) 2000 AG3||||2 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23113 Ааронхакім (Aaronhakim)||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23114) 2000 AL16||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23115 Велкорт (Valcourt)||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23116 Стрейч (Streich)||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23117) 2000 AC25||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23118) 2000 AU27||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23119) 2000 AP33||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23120 Паульаллен (Paulallen)||||5 січня 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| 23121 Майклдінг (Michaelding)||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23122 Лоргат (Lorgat)||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23123) 2000 AU57||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23124) 2000 AW82||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23125) 2000 AK94||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23126) 2000 AK95||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23127) 2000 AV97||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23128 Дорміні (Dorminy)||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23129) 2000 AO100||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23130) 2000 AZ106||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23131 Дебенедіктіс (Debenedictis)||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23132) 2000 AT131||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23133 Рішнбел (Rishinbehl)||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23134) 2000 AU142||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23135) 2000 AN146||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23136) 2000 AD148||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23137) 2000 AV148||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23138) 2000 AV150||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23139) 2000 AP151||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23140) 2000 AW154||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23141) 2000 AB163||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23142) 2000 AM165||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23143) 2000 AZ177||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23144) 2000 AY182||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23145) 2000 AB187||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23146) 2000 AM200||||9 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23147) 2000 AQ228||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23148) 2000 AR242||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23149) 2000 AF244||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23150) 2000 AG244||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23151 Джорджготц (Georgehotz)||||30 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23152) 2000 CS8||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23153 Ендрюновелл (Andrewnowell)||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23154) 2000 CL58||||5 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23155 Джудітблек (Judithblack)||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23156) 2000 DM3||||28 лютого 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| (23157) 2000 DH19||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23158 Буліні (Bouligny)||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23159) 2000 EB58||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23160) 2000 EN201||||13 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23161) 2000 FS3||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23162 Алекскрук (Alexcrook)||||30 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23163) 2000 FG49||||30 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23164 Баджер (Badger)||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23165 Какінчан (Kakinchan)||||6 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23166 Білал (Bilal)||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23167) 2000 GL124||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23168 Лоріфлетч (Lauriefletch)||||12 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23169 Michikami||||5 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (23170) 2000 GZ178||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23171) 2000 HF10||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23172 Вільямартін (Williamartin)||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23173 Hideaki||||24 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (23174) 2000 HM40||||30 квітня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (23175) 2000 HL87||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23176 Міссакарвелл (Missacarvell)||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23177) 2000 JD58||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23178 Габен (Ghaben)||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23179 Нідермайер (Niedermeyer)||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23180 Ryosuke||||28 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (23181) 2000 LP20||||8 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23182 Siyaxuza||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23183) 2000 OY21||||28 липня 2000||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Роберт МакНот
|-
| (23184) 2000 OD36||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23185) 2000 PQ7||||2 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23186) 2000 PO8||||6 серпня 2000||Обсерваторія Джорджа||В. Діллон
|-
| (23187) 2000 PN9||||8 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23188) 2000 PJ20||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23189) 2000 PT23||||2 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23190 Клагес-Мундт (Klages-Mundt)||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23191 Sujaytyle||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23192 Кейсвестербі (Caysvesterby)||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23193) 2000 QK181||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23194) 2000 RF1||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23195) 2000 RA58||||7 вересня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (23196) 2000 RY59||||5 вересня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 23197 Денієлкук (Danielcook)||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23198 Норвел (Norvell)||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23199 Бездек (Bezdek)||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23200) 2000 SH3||||20 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

23100